Bundestagswahlkreis 272 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Land (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Stadt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Prenzlau – Angermünde – Schwedt – Templin – Gransee (1990 bis 1998)